Alfons Bērziņš, Lets schaatser
 Andris Bērziņš, Lets zakenman en politicus